

Localités 
Camaret-sur-Aigues, commune française du département de Vaucluse.
Camaret-sur-Mer, commune française du département du Finistère. Ses filles, son maire et son curé ont fait l'objet d'une chanson paillarde : Les Filles de Camaret.

Patronymes 
 Famille de Camaret, famille de la noblesse française subsistante
 Michel de Camaret, militaire français
 Régis de Camaret, entraîneur de tennis français
 Caroline de Camaret, journaliste française

Autres 
Anse de Camaret
Bataille de Camaret
 Hôtel de Camaret à Carpentras (France)
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France